Bluffton může být:

 Bluffton (Arkansas) – vesnice v Arkansasu
 Bluffton (Georgie) – město v Georgii
 Bluffton (Indiana) – město v Indianě
 Bluffton (Minnesota) – město v Minnesotě
 Bluffton (Ohio) – město v Ohiu
 Bluffton (Texas) – vesnice v Texasu
 Bluffton (Jižní Karolína) – město v Jižní Karolíně